Цумали — село в Ахвахском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Анчихский“».

Географическое положение 
Расположено на северном склоне безымянной горы в долине одного из притоков реки Ахвах, в 6 км к северо-западу от районного центра села Карата.

Население 

Населено этнографической группой аварцев — каратинцами.

Примечания 

Населённые пункты Ахвахского района